signifie Recherché mort ou vif et peut désigner :

Série télévisée 

 , titre originale de la série télévisée américaine Au nom de la Loi, de 1958 à 1961 avec Steve McQueen.

Cinéma 

 , film de Thomas Carr sorti en 1951 ;
 , film indien d'Ambrish Sangal sorti en 1984 ;
 , film de Gary Sherman sorti en 1987.

Musique

Chanson 

 , chanson de Bon Jovi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tupac Shakur présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Warren Zevon sorti en 1970 ;
 , album de David Bromberg sorti le  ;
 , album de  et DJ Polo sorti le  ;
 , EP d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi